Leopoldina kan syfta på följande:
 Leopoldina (djur), ett släkte fjärilar
 Vetenskapsakademien Leopoldina

Geografi

Brasilien 

 Parnamirim (ort), Pernambuco, 
 Colônia Leopoldina (ort), Alagoas, 
 Leopoldina (ort), Minas Gerais, 
 Leopoldina (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar